Follikel (von lateinisch folliculus „Ledersack, Hülle, Hülse“) steht für:

 Ovarialfollikel, Folliculus ovaricus, Eibläschen im Eierstock
 Haarfollikel, Folliculus pili oder Haarbalg, Haarscheide, die die Haarwurzel sackförmig umgibt
 Zahnfollikel, Folliculus dentis oder Zahnsäckchen, Bindegewebe, das die Zahnanlage umgibt
 Lymphfollikel, Folliculus lymphaticus oder Lymphknötchen
 Schilddrüsenfollikel, der die gebildeten Schilddrüsenhormone oder Kolloid speichert

 Bildungstelle einer Vogelfeder, siehe Feder #Entwicklung der Vogelfeder

Siehe auch:
 Follikulitis (Entzündung)
 Follikelsprung (Eisprung)
 Balgfrucht (Folliculus)